Gerti est un prénom pouvant désigner:

Prénom
 (né en 1980), homme politique albanais
Gerti Cori (1896-1957), biochimiste américaine
 (né en 1937), mannequin et actrice allemande
 (1908-1979), photographe austro-britannique
 (né en 1931), gymnaste autrichienne
Gerti Möller (née en 1930), chanteuse allemande
, céiste autrichienne
 (né en 1956), patineuse artistique allemande
 (né en 1986), joueur albanais de basket-ball

Voir aussi
(1382) Gerti, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de prénom